El municipio de Albion (en inglés: Albion Township) está ubicado en el condado de Republic, en el estado de Kansas (Estados Unidos).

Geografía 
El municipio de Albion se encuentra ubicado en las coordenadas . Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, en 2010 tenía una superficie total de 92,52 km², de la cual 92,44 (99,91%) correspondían a tierra firme y 0,08 (0,09%) a agua.

Demografía 
Según el censo de 2010, el municipio de Albion estaba habitado por 142 personas, todas ellas de raza blanca, y su densidad de población era de 1,53 hab/km².

Referencias 

Municipios de Kansas
Localidades del condado de Republic